Luci Tremel·li Escrofa, qüestor romà
 Gneu Tremel·li Escrofa, pretor romà